У финалу је Џон Њуком победио Кена Роузвола резултатом 5-7 6-3 6-3 3-6 6-1.

Носиоци

Жреб

Легенда 
 -{Q}- = квалификант
 -{WC}- = играчи који су добили позивницу организатора
 -{L}- = пораз
 -{r.}- = предаја

Четвртфинале

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1970.
Вимблдон — мушкарци појединачно